Buscema puede hacer referencia a:
 Buscemi
 John Buscema, historietista estadounidense.
 Sal Buscema, historietista estadounidense, hermano de John.